Sampieri ima više značenja:
 Sampieri, Padova
 Sampieri, Ragusa